Märtyrersäule steht für
 die Märtyrersäule (Gotha)
 die Blutsäule in St. Gereon, Köln
 die Märtyrersäule (Martyr´s Column) im Gandhi Smriti, Neu-Delhi